Кирилова Віра Миколаївна (1908—1965) — українська радянська художниця театру, графік.
 Кирилова Галина Миколаївна (1916—1986) — артистка балету, народна артистка УРСР
 Кирилова Ольга Олексіївна (1979) — українська культурологиня, письменниця, перекладачка, есеїстка
 Кирилова Раїса Семенівна (* 1942) — заслужений тренер України з академічного веслування, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Кирилова Світлана Кирилівна (1924 — після 1985) — український радянський партійний та комсомольський діяч
 Кіріллова Юлія Сергіївна — член правління ГО «Жіночий ветеранський рух», учасниця антитерористичної операції, відзначена орденом «За мужність» III ступеня.

 Кирилова — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область, Росія

Див. також 
 Кирилов

Примітки 

Російські прізвища
жіночі форми прізвищ